Aardrijkskunde
Aston (Ariège), gemeente in het Franse departement Ariège
Aston (Derbyshire), plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
Aston (West Midlands), plaats in het Engelse graafschap West Midlands
Aston-on-Trent, plaats in het Engelse graafschap Derbyshire

Merknaam
Aston (motorfiets), Brits motorfietsmerk
Aston Martin, Brits automerk

Personen met de achternaam Aston
Bill Aston, Brits Formule 1-coureur
Francis William Aston, Brits natuurkundige
Mick Aston, Brits archeoloog
Ken Aston, Brits voetbalscheidsrechter

Andere
Aston Hall, mansion in de Engelse plaats Aston (West Midlands)
Station Aston, treinstation van National Rail in Aston (West Midlands)